Enhancement (engl. enhance, verbessern, erhöhen) steht

 im radiologischen Fachjargon für die Anreicherung von Kontrastmittel in bestimmten Strukturen, die sich
 in der Computertomografie hyperdens darstellen: siehe Computertomografie
 in der Kernspintomografie hyperintens darstellen: siehe Magnetresonanztomografie
 in der Neuroethik für die Verbesserung der Fähigkeiten eines Menschen: siehe Neuro-Enhancement